Indische comptabiliteitswet, Nederlandse wet van 1864 die in 1867 in werking trad
 Comptabiliteitswet 1927, Nederlandse wet, die de minister van Financiën een toezichthoudende rol op de begrotingen van alle ministeries toeschreef.
 Comptabiliteitswet 1976, Nederlandse wet geldend van 1977 tot 2002
 Comptabiliteitswet 2001, Nederlandse wet geldend van 2002 tot 2018
 Comptabiliteitswet 2016, Nederlandse wet geldend vanaf 2018